— японская манга-ёнкома, автором которой является Энокидзу. Серии начали выпускаться издательством Micro Magazine в журнале Manga Goccha с 14 октября 2010 года. По мотивам манги студией Anime International Company был выпущен аниме-сериал, который транслировался по телеканалу CBC с 11 января по 29 марта 2013 года. Всего выпущено 12 серий аниме. Сериал также официально доступен для просмотра на сайте Crunchyroll.

Сюжет 
Харука Котоура родилась с уникальной способностью читать мысли других людей. Ещё ребёнком, не видя грани между словами людей и их внутренними, сокровенными желаниями, Харука выдавала вслух «запретные мысли», вызывая гнев окружающих, а позже и презрение со стороны одноклассников. Девочку даже бросили родители, оставив на попечение дедушке. Так Харука выросла замкнутой и пугливой, в страхе кому-то причинить боль. После очередного перехода в новую школу, Харука внезапно знакомится с необычным парнем по имени Ёсихиса Манабэ, чьи мысли изобилуют эротической фантазией. Парень не стесняется своих мыслей и предлагает Харуке дружбу. Позже Харуку принимают в  «клуб эсперов», суть которого заключается в том, чтобы доказать окружающим существование аномальных явлений.

Список персонажей 
Внимание! 
Нижеперечисленные характеристики 
содержат в себе спойлеры!
 
 Главная героиня истории, девочка 15-ти лет родом из богатой семьи. С рождения наделена способностью читать мысли других людей. В детстве не видела разницы между речью и мыслями людей и поэтому разглашала сокровенные мысли людей, не понимая, что это непозволительно — из-за этого возникали ссоры и её стали избегать сначала одноклассники, а потом её бросили родители. В новой школе она также не имела друзей, пока не встретила Ёсихису – парня, который не стеснялся своих мыслей. В конце истории признаётся Ёсихисе в своих чувствах.
 Сэйю: Хисако Канэмото

 
 Друг Харуки в новой школе, добрый и недальновидный парень. Один из немногих, кто не стесняется того, что Харука видит его мысли. Сексуально озабоченный, его всё время преследуют эротические фантазии, особенно с участием Харуки. Всегда остаётся на стороне девушки, даже когда её обижают одноклассники и в частности Хиёри. Влюблен в Харуку.
 Сэйю: Дзюн Фукусима

 
 Президент школьного клуба эсперов. Её мать, как и Харука была ясновидящей и работала в полиции, раскрывая преступления. Она стала широко известной, но кто-то подставил женщину и в СМИ распространилась информация, что она вовсе не ясновидящая и всё это время всех разыгрывала. Вскоре мать Юрико повесилась, Юрико верила своей матери и долгое время пыталась доказать существование людей со сверх-способностями, узнав о Харуке, у Юрико появилась хорошая возможность доказать свою правоту. Питает любовные чувства к Дайти.
 Сэйю: Кана Ханадзава

 
 Вице-президент школьного клуба эсперов. Несмотря на свой рост, он ровесник Юрико и её друг детства. Очень вежливый и проницательный. Как правило рассчитывает планы Юрико на два шага вперёд. Несмотря на то, что Юрико влюблена в него, Дайти не отвечает ей взаимностью, предпочитая оставаться другом.
 Сэйю: Хиро Симоно

 
 Одноклассница Харуки и Ёсихисы. Её обычно называют Морией. Хорошо владеет дзюдо. Влюблена в Ёсихису и презирает Харуку, как потенциальную соперницу за внимание Ёсихисы. Сначала преследовала Харуку, но позже раскаялась с своих поступках, подружилась с Харукой и вступила в клуб эсперов. Не умеет готовить. В сложной ситуации склонна впадать в панику.
 Сэйю: Юрика Кубо

 
 Дедушка Харуки. Заботился о Харуке после того, как её бросила мать. Озабоченный и его всё время преследуют фантазии с участием Харуки.
 Сэйю: Томомити Нисимура

 
 Священник, друг семьи Харуки, держит храм в родном городе Харуки. Встреча с девушкой побудила в нём интерес к сверх-способностям.
 Сэйю: Ютака Накано

 
 Мать Харуки. Добрая и заботливая, всё больше впадала в отчаяние из-за того, что не могла понять способности своей дочери. В частности Харука всё время сообщала о слабой связи отца к матери и что даже он ей изменил. Так родители развелись, и она отреклась от дочери. В конце истории она помирилась с Харукой.
 Сэйю: Кикуко Иноуэ

 
 Полицейский детектив, как то связан с событиями из-за которых мать Юрико покончила самоубийством. Сам очень скептично относится к людям со сверх-человеческими способностями.
 Сэйю: Такаюки Суго

 
 Партнёр Исиямы, немного неуклюжая и всегда голодная. В детстве её всё время обижали из-за роста, из-за чего у Аки отложилась травма детства, из которой вышел диагноз "раздвоение личности". Аки завидовала счастливым людям, а её злая личность делала то, что не могла сделать добрая. Таким образом (так как Аки ненавидела всё, что связано с школой, ведь там у неё проходил один из самых трудных периодов жизни) Аки начала нападать на школьниц, но Харука раскрывает её истинные чувства и убеждает отпустить душевную обиду.
 Сэйю: Акэно Ватанабэ

Список серий аниме

Критика 
Представитель сайта Anime News Network отметил, что создатели сделали основной упор на первую серию, которая стала прочным «фундаментом» для всего сериала. В сериале встречается несколько стоящих шуток, анимация и музыкальное сопровождение очень впечатляют.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт манги 
 Официальный сайт аниме 

Ёнкома
Anime International Company